Эта статья является списком политических партий в Мавритании.

До 2005 года, Мавритания была страной, где основную роль отыгрывала Демократическая Социальная Республиканская партия, однако на данный момент основную роль отыгрывает Республиканская Партия за Республику и Возрождение. Оппозиционные политические партии, формально были разрешены, однако не имели реальной возможности получить власть. После государственного переворота в 2005 году, переходное правительство приняло решение о либерализации политического режима, что было поддержано западными странами и после выборов передала власть Национальной Ассамблеи за развитие и демократию. В 2008 году, после переворота к власти пришел Мохаммед Ульд Абдель-Азиз, представляющий партию Союз за Республику. Большинство оппозиционных партий бойкотировало выборы.

Партии 
 Движение за Изменения (Action pour changement, APC)
 Собрание за Мавританию (Rassemblement Pour la Mauritanie, RPM-TEMAM)
 Альянс за Свободу и Демократию/Движение за Возрождение (Alliance pour la Justice et la Démocratie/Mouvement pour la Rénovation, AJD/MR)
 Народный Фронт (Front Populaire)
 Народный Прогрессивный альянс (Alliance Populaire Progressiste)
 Собрание за Демократию и Объединение (Rassemblement pour la Démocratie et l’Unité, RDU)
 Собрание Демократических Сил (Regroupement des Forces Démocratiques, RFD)
 Национальный Пакт за Демократию и Развитию (Pacte National pour la Démocratie et le Développement, ADIL, PNDD-ADIL)
 Республиканская Партия за Республику и Возрождение (Parti Républicain Démocratique et Renouvellement, PRDR)
 Союз за Демократию и Прогресс (Union pour la Démocratie et le Progrès, UDP)
 Союз Демократических Сил (Union des Forces Démocratiques, UFD)
 Союз Прогрессивных Сил (Union des Forces du Progrès, UFP)
 Союз за Республику (Union pour la république, UPR) — правящая партию после переворота 2008 года
 Партия «Таввасоул» (Исламистская, легализирована в 2007)

Коалиции 
 Национальный Фронт за Защиту и Демократию (Front national pour la défense de la démocratie, FNDD)

Запрещённые 
 Хизб ут-Тахрир
 Народная Партия Мавритании
 Партия Народного Авангарда
 Союз Демократических Сил

Политика Мавритании